«Тру́дные подро́стки» — российская социальная драма. Производством занимается компания Prospect Production специально для онлайн-кинотеатра more.tv. Сериал стал первым оригинальным проектом из линейки more originals.

Проект снят по мотивам истории нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Бывшие футбольные игроки устроили две драки в центре Москвы, за что, по решению суда, отправились отбывать наказания в колонии общего режима.

Премьера двух первых серий состоялась 24 октября 2019 года в 19:00 в сообществе more.tv в социальной сети ВКонтакте, а на онлайн-сервисе more.tv серии появились в этот же день в 19:30. Новые серии размещались по четвергам.

Заключительная серия первого сезона вышла 21 ноября 2019 года.

25 мая 2020 года сериал был продлён на второй сезон. 

С 29 июля по 14 сентября 2020 года прошли съёмки второго сезона. Премьерный показ второго сезона прошёл с 5 октября по 23 ноября 2020 года на онлайн-сервисе more.tv. 

С 17 июля по 28 августа 2021 года прошли съёмки третьего сезона. 

Премьера двух первых серий третьего сезона состоялась на онлайн-сервисе more.tv 7 октября 2021 года. Заключительная серия третьего сезона была размещена 18 ноября 2021 года.

В 2021 году на more.tv состоялись премьеры двух документальных 8-серийных циклов «Трудные подростки. Реальность» и «Я не знаю, что делать».

Телевизионная премьера состоялась 16 мая 2022 года на телеканале СТС.

11 июля 2022 года стартовали съёмки четвёртого сезона. Премьера двух первых серий состоялась 10 ноября 2022 года на онлайн-сервисе more.tv. Новые серии размещались еженедельно по четвергам.

17 октября 2022 года было официально объявлено о продлении сериала на пятый сезон.

Сюжет 
Капитан футбольного клуба «Старт» Антон Ковалёв получает 2 года тюремного заключения за то, что в пьяном виде избивает посетителя кафе. Выйдя на свободу, Ковалёв пробует устроиться на работу тренером детской футбольной академии, но президент футбольного клуба «Старт» ему в этом отказывает по причине утраты общественного доверия. С целью реабилитации Ковалёв вынужден согласиться на работу со старшеклассниками группы Б в центре помощи трудным подросткам, чтобы помочь им одержать победу на Олимпиаде. Постепенно Ковалёв сам погружается в проблемы своих подопечных и начинает меняться вместе с ними.

Персонажи

Взрослые

Подростки

Родители подростков

Приглашённые знаменитости

Список сезонов

Эпизоды

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Рейтинги 
Первый сезон сериала «Трудные подростки» получил высокий зрительский интерес. На следующий день после премьеры серии также выходят на YouTube-канале more.tv. 9 ноября 2019 года 6-я серия проекта весь день держалась под номером 1 в трендах YouTube.

Признание и награды 
 7 декабря 2019 года первый сезон сериала одержал победу в категории «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» на II российской премии в области веб-индустрии.
 24 декабря 2019 года проект вошёл в тройку лучших российских сериалов 2019 года по решению 18 ведущих российских кино- и телекритиков на сайте Кино-театр.ру.
 5 февраля 2021 года второй сезон сериала получил награду в категории «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» на III премии в области веб-индустрии.

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки телекритиков и журналистов.
 Марина Максимова, Russia Today:

 Павел Воронков, Газета.Ru:

 Ангелина Гура, «Канобу»:

 Маша Токмашева, Кино-театр.ру:

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на онлайн-сервисе more.tv
 Страница сериала на сайте телеканала СТС
 Страница второго сезона сериала на сайте Prospect Production
 Страница первого сезона сериала на сайте Prospect Production

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Комедийно-драматические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Подростковые драмы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы о футболе
Молодёжные фильмы
Фильмы о спорте России
Телесериалы онлайн-кинотеатра More.tv
Телесериалы СТС
Телесериалы на русском языке